Voita bezeichnet

 Denise Voïta (1928–2008), Schweizer Künstlerin
 Voita (Dolj), Dorf im Kreis Dolj (Rumänien)
 Voita (Prebitz), Ortsteil der Gemeinde Prebitz, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Vojta
 Wojta
 Voïta